Staatsliedenbuurt (Amsterdam), wijk in Amsterdam.
 Staatsliedenbuurt (Utrecht), wijk in Utrecht.

Zie ook 
 Staatsliedenwijk (doorverwijspagina)